Slida kan syfta på:
Fodralet till kniv eller svärd
Slida – den nedersta delen av de kvinnliga inre könsorganen
Bladslida – en struktur som förekommer på många växtarter